Leo II is de naam van verschillende personen:
 Leo II van Byzantium (467-474), koning van Byzantium (474)
 Paus Leo II, paus (682-683)
 Leo II van Armenië (1150 -1219), koning van Armenië (1187 -1219)